Undertecknad kan avse

 Undertecknad – en serbiska TV-serie från 2007, 2008 och 2010, se Potpisani

Se även
 Underteckning